Die Saison 1980/81 war die 38. reguläre Meisterschaftsrunde in Mexiko seit Einführung der Primera División in der Saison 1943/44. 

Der Absteiger der vorangegangenen Saison, CSD Jalisco, wurde durch den Aufsteiger Atletas Campesinos ersetzt. 

Wie bereits in der vorangegangenen Spielzeit praktiziert, wurde der Wettbewerb in 4 Gruppen zu jeweils 5 Mannschaften unterteilt. Dessen ungeachtet trat weiterhin jede Mannschaft der Liga je zweimal (in je einem Heim- und Auswärtsspiel) gegeneinander an. Am Ende der Punktspielrunde qualifizierten sich die beiden bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe für die Endrunde, die in zwei Gruppen zu jeweils vier Mannschaften ausgetragen wurde. Die beiden Gruppensieger bestritten am Saisonende die Finalspiele.

Ebenfalls in einem Finale standen sich die beiden Mannschaften gegenüber, die während der gesamten Saison die wenigsten Punkte verbuchen konnten. In diesen Finalspielen ging es um den Verbleib im Oberhaus. Hier besaß Unión de Curtidores durch die dritte Teilnahme in Folge zwar mehr Erfahrung, unterlag aber der Mannschaft von Atlas Guadalajara und musste den Abstieg in die zweite Liga hinnehmen.

Kreuztabelle 

1 Das Spiel zwischen dem Puebla FC und dem CD Guadalajara war ursprünglich für den 15. Februar 1981 angesetzt. Bei der Anreise zum Spiel geriet der Mannschaftsbus der Gäste in einen schweren Verkehrsunfall, bei dem einige Spieler verletzt wurden und der langjährige Mittelfeldakteur des Vereins, José Martínez ums Leben kam. Die am 29. März 1981 nachgeholte Partie endete 1:1.

2 Das am 16. April 1981 ausgetragene Spiel zwischen den UNAM Pumas und dem CF Monterrey wurde bereits nach 43 Minuten beim Stand von 2:0 für die Gastgeber abgebrochen, weil beim Gast nur noch sechs Spieler auf dem Platz standen. Das Ergebnis zum Zeitpunkt des Spielabbruchs floss  in die Wertung ein.

Endrunde

Gruppe A 
!!CAZ!!ZAC!!TOL!!UAG
|| class="hintergrundfarbe5" | || 1:0 || 1:0 || 1:2
 || 1:1|| class="hintergrundfarbe5" | || 4:1 || 3:1
|| 0:1 || 1:0|| class="hintergrundfarbe5" | || 3:1
 || 0:0 || 3:4 || 0:0|| class="hintergrundfarbe5" | 
|}

Gruppe B 
!!UNM!!NEZ!!GDL!!A.E.
|| class="hintergrundfarbe5" | || 1:0 || 2:3 || 3:2
 || 1:2 || class="hintergrundfarbe5" | || 1:0 || 2:0
 || 2:3 || 0:0 || class="hintergrundfarbe5" | || 2:1
 || 1:1 || 0:0 || 2:0 || class="hintergrundfarbe5" | 
|-
|}

Finale 
Zum zweiten Mal in der Geschichte der Primera División kam es im Finale zu einem Clásico Chilango, einem Derby zwischen den Hauptstadtvereinen UNAM Pumas und Cruz Azul. Während Cruz Azul sich zwei Jahre zuvor durchsetzen konnte und in dieser Saison einen zweiten Titelhattrick anstrebte (den die Cementeros schon einmal zwischen 1972 und 1974 errungen hatten), behielt diesmal die Mannschaft der Universidad Nacional Autónoma de México die Oberhand und holte ihren zweiten Meistertitel. 

|}

Relegationsrunde 
Die beiden Mannschaften mit den wenigsten Punkten bestritten am Saisonende zwei Relegationsspiele um den Klassenerhalt. Unión de Curtidores musste bereits zum dritten Mal in Folge teilnehmen. Nachdem sie zweimal die Oberhand behalten hatte, musste sich die Mannschaft aus León diesmal geschlagen geben und scheiterte gegen den Club Atlas aus Guadalajara. 

|}

Statistik

Torjägerliste

Siehe auch 
 Liga MX

Weblinks 
 Die Saison 1980/81 bei RSSSF.com

1980
Fußballsaison 1980/81